Долгопо́лов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Долгополов, Астафий Трифонович (1725 — после 1797) — мошенник и политический авантюрист, действовавший во время восстания Пугачёва.
 Долгополов, Валерий Тимофеевич (1943—2022) — советский и российский физик.
 Долгополов, Василий Иванович (1906—1953) — Герой Советского Союза.
 Долгополов, Виталий (род. 1973) — советский и латвийский футболист.
 Долгополов, Владимир Михайлович (1961—2016) — советский и российский футболист.
 Долгополов, Геннадий Александрович (1935—2008) — инженер-механик, лауреат Государственной премии СССР.
 Долгополов, Иван Константинович (1919—1996) — советский военный деятель, представленный к званию Героя Советского Союза.
 Долгополов, Леонид Константинович (1928—1995) — советский и российский литературовед.
 Долгополов, Митрофан Михайлович (1841—?) — русский архитектор.
 
 Долгополов, Нифонт Иванович (1857—1922) — врач, депутат Государственной думы Российской империи II созыва.
 Долгополов, Пётр Александрович (1911—1981) — советский генерал-лейтенант артиллерии.
 Долгополов, Сергей Леонидович (род. 1941) — латвийский политик,, председатель партии «Новый центр».
 Долгополов, Степан Дмитриевич (псевдоним: «»; 1910—?) — советский писатель и поэт.
 Долгополов, Юрий Викторович (род. 1970) — белорусский спортсмен, стрелок из пистолета, МСМК.

Долгополова 
 Долгополова, Елена Владимировна (род. 1980) — российская гимнастка.
 Долгополова, Татиана Владимировна (род. 1977) — российская певица, музыкант.

См. также